Charlotte steht für:

 Charlotte (Vorname), ein weiblicher Vorname – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Charlotte (Kartoffel), französische Frühkartoffelsorte
 Charlotte (Süßspeise), cremiges Dessert
 Charlotte (Anime), japanische TV-Serie (2015–2016)
 Charlotte (Film), deutsch-niederländisches Filmdrama von Frans Weisz (1980)
 (543) Charlotte, Asteroid des Hauptgürtels

Fahrzeuge:
 PL 12 Charlotte (1912), ein Prall-Luftschiff, siehe Liste der Parseval-Luftschiffe #PL 12 Charlotte
 Charlotte (1922), ein Segelflugzeug, siehe Akaflieg Berlin Charlotte
 Charlotte (Schiff, 1784), Sträflingstransporter der First Fleet
 SMS Charlotte (Schiff 1885), Kreuzerfregatte der Kaiserlichen Marine
 Charlotte (Schiff, 1991), Fähre über den Fluss Havel

Person:
 Sophie Charlotte (Schauspielerin) (* 1989), deutsch-brasilianische Schauspielerin

Charlotte ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Berlin-Charlottenburg, Ortsteil von Charlottenburg-Wilmersdorf
 Windmühle Charlotte, Schleswig-Holstein

 Port Charlotte (Schottland), gälisch Port Sgioba, Ortschaft auf der Insel Islay
 Charlotte County (New Brunswick), Kanada
 Queen Charlotte Islands, bis 2009 die Bezeichnung für Haida Gwaii, Kanada
 Charlotte Bay, Bucht im Grahamland, Antarktis
 Kap Charlotte, Südgeorgien, Südatlantik

Vereinigte Staaten:
 Charlotte (Arkansas)
 Charlotte (Illinois)
 Charlotte (Iowa), Kleinstadt im Clinton County
 Charlotte (Louisiana)
 Charlotte (Maine), Town im Washington County
 Charlotte (Michigan)
 Charlotte (New York)
 Charlotte (North Carolina), Stadt im Mecklenburg County
 Charlotte (Tennessee)
 Charlotte (Texas)
 Charlotte (Vermont), Town im Chittenden County
 Charlotte Furnace, Kentucky
 Charlotte Hall, Maryland
 Charlotte Harbor, Florida, census-designated place im Charlotte County
 Charlotte County (Florida), Verwaltungseinheit
 Charlotte County (Virginia), Verwaltungseinheit
 Port Charlotte, Stadt in Florida

Siehe auch:
 Charlottenklinik Stuttgart
 Charlottesville (US-Stadt)
 Rocas Charlotte (Klippenfelsen, Antarktis)
 Charlotte Amalie, Charlotte County Courthouse, Fort Charlotte, Port Charlotte (Begriffsklärung)
 Schalotte (Zwiebelgewächs)
 Lotte (Begriffsklärung)